De Huzarenplaats is een kleine binnenplaats in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo. De straat is een doodlopend steegje vanaf de Lohofstraat de Grote Kerkstraat in zuidelijke richting.

Na de Tweede Wereldoorlog was een groot deel van de binnenstad gebombardeerd, waaronder ook dit gedeelte van de stad. Op de hoek van de Lohofstraat met de Parade werd een modern complex gebouwd, met een steegje aan de oostzijde. Dit steegje kreeg al snel de naam Huzarenplaats, vernoemd naar de ooit in de stad gelegerde Huzaren.

Tegenwoordig is het steegje de vaste verzamelplaats van de moderne huzarenvereniging. Voor een optreden bezoekt de vereniging steevast de Jongerenkerk.

Zie ook 
 Piottewei
 Geschiedenis van Venlo
 Arsenaal
 Prinsenhof

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo